Солдатская синагога:
 Солдатская синагога — в Ростове-на-Дону.
 Солдатская синагога — в Севастополе.
 Солдатская синагога — в Томске.
 Солдатская синагога — в Харькове.